Анфосси () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  (1812—1848) — итальянский патриот и военный.
  (род. 1972) — итальянский рэпер.
  (1876—1918) — итальянский географ.
 Анфосси, Джованни Мария (1884—1946) — итальянский композитор, пианист и музыкальный педагог.
  (род. 1935) — итальянский епископ.
  (1802—1844) — итальянский патриот.
 Анфосси, Паскуале (1727—1797) — итальянский композитор.
  (род. 1950) — итальянский художник и скульптор.
  (1748—1825) — итальянский богослов.
  (1819—1890) — итальянский патриот.